Abdelatif Bahdari (Gáza, 1984. február 20. –) palesztin labdarúgó, a jordán élvonalbeli Al-Wehdat hátvédje.

További információk 

1984-ben született személyek
Élő személyek
Palesztin labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgóhátvédek